John Samuel Miller - Brits bioloog
 John Miller (botanicus) - Duits/Britse plantkundige en illustrator (1715-1792).
 John Miller (Missouri) - Amerikaans politicus, gouverneur van Missouri, lid van het Huis van Afgevaardigden
 John Franklin Miller (Californië) - Amerikaans politicus, senator voor Californië 
 John Miller (North Dakota) - Amerikaans politicus, gouverneur van North Dakota 
 John Franklin Miller (Washington) - Amerikaans politicus, lid van Huis van Afgevaardigden (en burgemeester van Seattle
 John Miller (zakenman) - Amerikaans zakenman en achtbaan-ontwerper
 John Miller (wielrenner) - Schots wielrenner, deelnemer aan de Olympische Spelen 1912
 John Milton Miller - Amerikaans elektro-ingenieur
 John Miller (roeier) - Amerikaans roeier en deelnemer aan de Olympische Spelen
 John Miller (producer) - Amerikaans filmproducer (actief rond 1960)
 John Miller (Washington) - Amerikaans politicus, lid van het Huis van Afgevaardigden (1985-1993)
 John Miller (musicus) - Amerikaans bassist
 Johnny Miller - Amerikaans beroepsgolfer
 John Miller (golfer) - Amerikaans amateurgolfer
 John Miller (Amerikaans kunstenaar) - Amerikaans kunstenaar